Albert Greene může být:

 Albert Green (skokan) – americký sportovec, skokan 
 Albert Green (australský politik) – australský politik a ministr
 Albert Green (britský politik) – britský politik
 Al Green – celým jménem Albert Green, americký zpěvák